Eisenbahnunfall von Müncheberg steht für:

 Eisenbahnunfall von Müncheberg, 16. März 1939, siehe Preußische Ostbahn #Unfall von Müncheberg
 Eisenbahnunfall von Müncheberg (1944), 18. Januar 1944